Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1982/83 war die 37. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der SV Baesweiler 09 (nach vier Spielzeiten) und die SpVg Frechen 20 (nach zwei Spielzeiten) wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen der GFC Düren 09 (erstmals in der Verbandsliga), der SC Schwarz-Weiß Köln (Rückkehr nach 26 Jahren) und der SV 1914 Eilendorf (Wiederaufstieg nach 29 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum vierten Mal die SG Düren 99, die zusammen mit dem SV Baesweiler 09 in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der TuS Lindlar verließ die Verbandsliga nach fünf Jahren wieder, der SV 1914 Eilendorf nach einer Saison und Germania Zündorf nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1982
Fußballsaison 1982/83